Partidul Național Liberal a fost primul partid politic din România, o forță politică importantă de la formarea acestuia, în 1875, până la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Fondat de Ion C. Brătianu, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu și C. A. Rosetti pentru a reprezenta interesele burgheziei, acesta a fost unul dintre cele 2 mari partide politice până la formarea României Mari, celălalt partid fiind Partidul Conservator. În cadrul acestui sistem politic, interesele țăranilor au fost slab reprezentate, întrucât aceștia nu aveau drept de vot, Partidul Național Liberal fiind susținut de boieri. Cu toate acestea, spre deosebire de Partidul Conservator, acesta a avut succes și după Marea Unire. 

Partide politice desființate din România

Partide politice istorice